

Sigla 
 Centro Sportivo Biliardo – sala da biliardo associata alla Federazione Italiana Biliardo Sportivo

Codici 
 CSB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caransebeș (Romania)
 csb – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua casciuba

Religione 
 C.S.B. – Preti di San Basilio
 C.S.B. – Suore di Santa Brigida